Visby steht für:
 Visby, Stadt in Schweden, Hauptort der Insel Gotland
 Bistum Visby, Bistum der Schwedischen Kirche
 Schlacht von Visby, dänische Invasion in Gotland, 1362
 Visby Sogn (Tønder Kommune), Kirchspiel in Süddänemark
 Visby Sogn (Thisted Kommune), Kirchspiel in Norddänemark
 Visby-Klasse, zwei Klassen schwedischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff
 Visby, ursprünglicher Name des Fährschiffes Kevalay Queen
 Visby, Fähre der Reederei Destination Gotland, siehe SF 1500
 (6102) Visby, nach der schwedischen Stadt benannter Asteroid